Валерий Витальевич Пчелинцев (11 февраля 1976, Тамбов, СССР) — российский футболист и тренер.

Биография 
Родился 11 февраля 1976 года в Тамбове. Воспитанник тамбовского футбола. Дебютировал в профессиональном футболе в сезоне 1992/93 во Второй лиге чемпионата России.

С 1993 по 2007 год выступал за тамбовский «Спартак» во втором и третьем дивизионах страны. Сыграл 365 матчей, забил 14 мячей. В 2008 году покинул команду из-за разногласий с руководством клуба по поводу условий контракта. Подписал однолетний контракт с командой «Локомотив» Лиски, за которую провёл 23 встречи. В следующем сезоне вернулся в «Спартак», где отыграл ещё два сезона. Всего за тамбовскую команду провёл 410 матчей, забив 16 мячей. В 2010 году завершил карьеру игрока.

По состоянию на ноябрь 2019 работал тренером в тамбовской Академии футбола.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Локомотив» Лиски